Niasa – jezioro w Afryce
 Niasa – prowincja w Mozambiku
 Niasa – była kolonia brytyjska